Markiewicz:

Adam Markiewicz (* 1978)
Bronisław Markiewicz (1842-1912)
Constance Markiewicz (1868-1927)
Jacek Markiewicz
Kazimierz Dunin-Markiewicz (1874-1932)
Piotr Markiewicz